Berghöfe ist ein Ortsname:

Ortsteile:
 Berghöfe (Frickingen), Ortsteil der Gemeinde Frickingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Berghöfe (Gechingen), Ortsteil der Gemeinde Gechingen, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Berghöfe (Scherstetten), Ortsteil der Gemeinde Scherstetten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Berghöfe (Teschwitz), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Těšovice (deutsch: Teschwitz), Okres Sokolov, Karlovarský kraj, Tschechien
 Berghöfe (Wittenberge), einen Wohnplatz im Ortsteil Lütjenheide der Stadt Wittenberge im Landkreis Prignitz in Brandenburg

Siedlungsplätze:
 Berghöfe (Owen), Siedlungsplatz der Stadt Owen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Berghof
 Berghofen
 Berghoff